We Have Band — британская поп-рок-группа, образованная в 2008 году в Манчестере (Англия), использующая в своей музыке элементы синти-попа и пост-панка.
В западной прессе о группе пишут: «Their Have Band — We have hope».

В мае 2009 года группа дала сольный концерт в московском клубе Б2.

В 2010 году We Have Band выпустила дебютный альбом с одноименным названием (We Have Band).

В 2012 выходит новый альбом под названием Ternion. В дополнение к альбому выпущен бонусный диск с акустическими версиями и 26-минутным миксом из песен альбома.

Состав 
 Thomas Wegg Prosser — бас, гитара, вокал,
 Dede Wegg Prosser — вокал, перкуссия, семплы
 Darren Bancroft — ударные, клавишные, вокал, семплы

Дискография

Альбомы 
  — We Have Band
  — Ternion
  — Movements

Синглы 
 Oh! — Single + Remixes
 You Came Out / West End Girls — Single + Remixes
 Hear It In The Cans (DIY version)

Примечания

Ссылки 
 We Have Band на Facebook , Last.fm , Twitter 
  Журнал Timeout о дебютном альбоме We Have Band
 We Have Band на AVANT Club Fest
 Guardian о We Have Band 
  Интервью Даррена Бэнкрофта специально для Avant 
 We Have Band на BRIT-POP.spb.ru

Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из Великобритании